Schweiziska superligan 2018/2019 var den 122:a säsongen av Schweiziska högstaligan i fotboll. Ligan startade den 21 juli 2018 och förväntades avslutas den 26 maj 2019. Till denna säsongen har kvalspel mellan niondeplacerade laget i Schweiziska Superligan och det andraplacerade laget i Challenge League återinförts, vilket är första gången sedan säsongen 2011/2012. Young Boys var inför säsongen regerande mästare och man lyckades försvara mästerskapstiteln.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Schweiz
2019 i Schweiz